Alophoixus pallidus és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita zones boscoses del sud de la Xina, sud i est de Birmània, nord-oest i nord-est de Tailàndia, Cambodja, Laos i el Vietnam.

Referències 

Alophoixus